Die Saison 2009/10 der Première Division war die 48. Spielzeit der Burkinischen Fußballmeisterschaft seit der Unabhängigkeit des ehemaligen Obervolta 1960. Es spielten 14 Mannschaften um den Titel, den ASFA-Yennenga zum neunten Mal gewinnen konnte. Absteigen musste der Tabellenletzte SSC-B Boromo. Im Zuge einer Regelung, die die Vereine aus Ouagadougou beschränken soll, muss RC Kadiogo eventuell Relegationsspiele bestreiten.

Abschlusstabelle 

* Teilnehmer an den Relegationsspielen, wenn ein Verein aus Ouagadougou Zweitligameister oder -vizemeister wird

** Direkter Absteiger

Auszeichnungen 
In die Mannschaft der Saison wurden Adama Sawadogo, Amsa Ouédraogo, Aly Zoungrana, Idrissa Sacko, Ishola Wassiyou, Salomon Asante, Ernest Traoré, Moussa Yéda, Mamadou Koné und Ousmane Sinaré gewählt. Torschützenkönige mit je drei Treffern waren Moutao Tanko Traoré (USY), Ocansey Mandela (ASFA-Y) und Soungalo Diakité (AS-SONABEL).

Einzelnachweise 

2009
Fußballsaison 2009/10